Стрейф термин, имеющий различные значения:

 Стрейф () — особый способ перемещения при стрельбе, при котором стреляющий смещается вбок или по кругу, оставаясь всё время лицом к цели. Часто используется в компьютерных играх-шутерах
 Стрейф (, полоса) — деталь коммуникационного оборудования в системах проводной связи, обычно вертикально расположенная полоса, на которую крепятся устройства коммутации пар проводов связи
 Стрейф — трансформер-автобот из третьего сезона мультсериала «The Transformers»